Jamtfall ist der Familienname folgender Personen:
 Jørn Jamtfall (* 1966), norwegischer Fußballtorhüter und -trainer
 Michael Kleppe Jamtfall (* 1987), norwegischer Fußballspieler